Piotr Czapski (zm. 1692) – ławnik pucki
 Piotr Aleksander Czapski (zm. 1717) – kasztelan chełmiński
 Piotr Jan Czapski (zm. 1736) – wojewoda pomorski, kasztelan chełmiński
 Piotr Czapski (zm. 1740) – chorąży pomorski
 Piotr Czapski – ławnik człuchowski